Ada (llenguatge de programació)
 (523) Ada, asteroide descobert per l'astrònom R S Dugan des de l'observatori de Heidelberg (Alemanya)
 Adenosina desaminasa (ADA), enzim citosòlic adherit a la cara externa de la membrana cel·lular 
 Associació Americana de Dietètica o ADA per les seves sigles en anglès, associació professional nord-americana
 Associació de Dones d'Andorra o ADA, entitat social d'Andorra en favor dels drets de les dones
 Ada (pel·lícula)
 Biografies:
 Ada Colau, (Barcelona, 1974) política i activista social catalana.
 Ada de Cària, filla d'Hecatompos, rei de Cària, i germana de Mausol, Artemísia II, Idrieu i Pixòdar
 Ada Adini-Milliet o Ada Adiny (Boston, 1855 - Dieppe, 1924), soprano estatunidenca
 Ada Deer (Keshena, Wisconsin, 1935), activista i escriptora menominee
 Ada Gentile (Avezzano, 1947), compositora italiana
 Ada Lovelace o Ada Augusta Byron King, comtessa de Lovelace (Londres, 1815-1852), filla de Lord Byron, primera programadora en la història dels computadors 
 Ada María Elflein (Buenos Aires, 1880-1919), poeta, articulista, traductora i feminista
 Ada Milea (1975, Târgu Mureş, Transsilvània), actriu i cantant romanesa
 Topònims:
 Ada (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Ada (Oklahoma), població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Ada (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Ada Kale, illa desapareguda del Danubi a Romania al límit amb Sèrbia
 Binyamina-Guivat Ada, Binyamina-Givat Ada és un consell local del districte de Haifa d'Israel
 Guivat Ada, entitat de població del consell local de Binyamina-Guivat Ada
 Música
 Ada, el 1863 el compositor Gustavo Adolfo Noseda (1837-1866) va escriure una òpera amb aquest títol.